Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Rodney, en l'honneur de l'amiral George Brydges Rodney :
le , un cotre de 4 canons utilisé en 1759 ;
le , un brick de 16 canons mis en service en 1781 ;
le HMS Rodney (1809), navire de ligne de troisième rang de 74 canons;
le , un navire de  rang de 74 canons (1819-1827) ;
le , un navire de ligne de  rang de 92 canons (1833-1884) ;
le , un navire cuirassé (1884-1909) ;
le , un cuirassé (1925-1948) qui a participé à la destruction du Bismarck.

Notes et références

Sources 
 Navires et histoire , Édition la Presse.

Rodney